Gurb kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gurb (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gurb (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar